Натуральне число 1903
 1903 рік до нашої ери
 1903 рік нашої ери